ESAF steht für:

 Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ein Schweizer Sportfest
 European Science Advisors Forum, ein Teil des Scientific Advice Mechanism der EU-Kommission

Abkürzung